Der Renault Mégane IV ist die vierte Generation des Kompaktwagens Mégane von Renault.

Geschichte 
Die Schrägheck-Variante wurde am 15. September 2015 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main vorgestellt. Zu den Händlern kam das Fahrzeug im März 2016.

Auf dem Genfer Auto-Salon 2016 wurde die Grandtour genannte Kombiversion des Mégane IV vorgestellt. Sie kam im September 2016 zu den Händlern.

Am 12. Juli 2016 veröffentlichte Renault erste Bilder der Stufenheck-Version des Mégane IV. Diese tritt die Nachfolge des Renault Fluence an und wird im türkischen Bursa gebaut. Während die Limousine in vielen Ländern Europas verkauft wird, ist sie unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich nicht erhältlich.

Die Sportversion R.S. des Schräghecks präsentierte Renault auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2017. In diesem übernimmt ein aufgeladener 1,8-Liter-Ottomotor mit  den Antrieb. Der Motor kommt in abgewandelter Form auch im auf dem Genfer Auto-Salon 2017 vorgestellten Alpine A110 zum Einsatz. Seit Ende Januar 2018 wird der Megane R.S. verkauft. Seit September 2018 wird mit dem R.S. Trophy auch eine leistungsgesteigerte Version verkauft. Am 5. April 2019 umrundete ein für die Rennstrecke optimierter R.S. Trophy-R die Nordschleife des Nürburgrings in 7:40:10 Minuten. Damit löste das Fahrzeug den Honda Civic Type-R als schnellsten Fronttriebler auf der Rennstrecke ab. Auch auf dem belgischen Circuit de Spa-Francorchamps erzielte dieses Fahrzeug im Juli 2019 mit 2:48:34 Minuten einen neuen Rekord für diese Fahrzeugklasse. Anlässlich dieser Rekorde legte Renault eine auf 500 Exemplare limitierte Variante des R.S. Trophy-R auf. Im Januar 2023 wurde das auf 1976 Exemplare limitierte Sondermodell R.S. Ultime auf dem Tokyo Auto Salon vorgestellt.

Im Februar 2020 kündigte Renault an, dass der Mégane IV im Sommer 2020 überarbeitet wird. Außerdem wird eine Version mit Plug-in-Hybrid-Antrieb eingeführt. Dieser war zunächst nur für den Kombi erhältlich. Seit April 2021 wird auch das Schrägheckmodell in dieser Variante angeboten.

Karosserievarianten 
 fünftüriges Schrägheck (seit März 2016)
 fünftürige Limousine (seit Juli 2016)
 fünftüriger Kombi (seit September 2016)

Technische Daten 
Fahrleistungen und Messwerte beziehen sich, wenn nicht anders beschrieben, auf die fünftürige Fließheckversion.

Ottomotoren (74–103 kW)

Ottomotoren (117–221 kW)

Dieselmotoren

Plug-in-Hybrid

Weblinks 

 Offizielle Website
 FAZ.net: Fahrbericht (September 2016)

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Kombi
Limousine
Hybridelektroautomodell
Megane 4